Яворский, Борис:
 Яворский, Борис Владимирович (1910—1991) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Яворский, Борис Михайлович (1915—1996) — советский физик, профессор, автор справочников.